Kruitmolen, een molen voor het maken van buskruit
Kruitmolen (Valkenburg), een Nederlandse watermolen in Valkenburg (Limburg)
Kruitmolen nr. 8, een voormalige Nederlandse molen in Utrecht

Zie ook 
Kruitfabriek (doorverwijspagina)